Die Geächteten – film del 1917 diretto da Josef Stein
Die Geächteten o Der Ritualmord – film del 1919 diretto da Joseph Delmont